НФЛ в сезоне 1960 — стал 41-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф 
 Чемпионская игра НФЛ: Филадельфия Иглз — Грин Бэй Пэкерз 17:13

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1960.pdf Сезон 1960 года в деталях]

Сезоны НФЛ